Die Mestaruussarja 1951 war die 21. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde vom 3. Mai bis 14. Oktober ausgespielt. 

Meister wurde Kotkan Työväen Palloilijat. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Teilnehmende Mannschaften 
Die Mannschaften der Mestaruussarja sortiert nach der Vorjahresplatzierung:

 Ilves-Kissat Tampere (Tampereen IKissat) – Meister 1950
 Kuopion PS (Kuopion Palloseura; KuPS) – Vizemeister 1950
 Vaasa IFK (Vaasa Idrottsföreningen Kamraterna; VIFK)
 Kotkan Työväen Palloilijat (Kotkan TP; KTP)
 Vaasan PS (Vaasan Palloseura; VPS)
 Kronohagens IF (Kronohagens Idrottsförening Helsinki; KIF Helsinki; Kiffen)
 Turku PS (Turku Palloseura; TPS)
 Haka Valkeakoski
 Sudet Helsinki – Aufsteiger
 Turun Pallokerho (Turun PK; TPK) – Aufsteiger

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Kiffen-Stürmer Åke Forsberg wurde mit 16 Treffern Torschützenkönig der Saison 1951.

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1951
1951